Een verkeersweg:
 N435 (België)
 N435 (Frankrijk)
 N435 (Nederland), zie Provinciale weg 435
 N-435 (Spanje)
 N435 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing